Хенрик Дальсгор (; ) — датский футболист, защитник клуба «Мидтьюлланн». Выступал за сборную Дании. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 
Дальсгор начал профессиональную карьеру в клубе «Ольборг». 11 мая 2014 года в матче против «Орхуса» он дебютировал в датской Суперлиге. 31 мая в поединке против «Норшелланн» Хенрик забил свой первый гол за «Ольборг». В 2014 году он помог клубу выиграть чемпионат и завоевать Кубок Дании.

В начале 2016 года на правах свободного агента Дальсгор перешёл в бельгийский «Зюльте-Варегем». 15 января в матче против «Генка» он дебютировал в Жюпиле лиге. 23 января в поединке против «Ауд-Хеверле Лёвен» Хенрик забил свой первый гол за «Зюльте-Варегем». В 2017 году он помог клубу выиграть Кубок Бельгии.

Летом 2017 года Дальсгор перешёл в английский «Брентфорд», подписав контракт на 3 года. 5 августа в матче против «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшипе.

Международная карьера 
В 2011 году в составе молодёжной сборной Дании Дальсгор принял участие в домашнем чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против команд Швейцарии, Белоруссии и Исландии.

26 января 2013 года в товарищеском матче против сборной Канады Дальсгор дебютировал за сборную Дании.

В 2018 году Дальсгор принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Перу, Австралии, Франции и Хорватии.

Достижения 
Командные
«Ольборг»
  Чемпионат Дании по футболу — 2013/2014
 Обладатель Кубка Дании — 2013/2014

«Зюльте-Варегем»
 Обладатель Кубка Бельгии — 2017/2017

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 Henrik Dalsgaard at Soccerbase
 
 
 Henrik Dalsgaard at dbu.dk
 Henrik Dalsgaard at resol.dr.dk
 Henrik Dalsgaard  at brentfordfc.com

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Ольборг»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Мидтьюлланн»